Miguel pastor jusrez Did it again puede hacer referencia a:

 Did it again (canción de Kylie Minogue); o
 Did it again (canción de Shakira).